Gran Gandak, riu que neix al Nepal i corre cap a l'estat de Bihar a l'Índia fins al Ganges 
 Petit Gandak, riu del Nepal i l'Índia (Uttar Pradesh i Bihar) a l'oest del Gran Gandak, afluent del Gogra